Novalis, het pseudoniem van de Duitse auteur Georg Friedrich Philipp Freiherr von Hardenberg
 Novalis (band), een Duitse krautrockband
 (8052) Novalis, een planetoïde uit de planetoïdengordel tussen Mars en Jupiter